Verdrag van Frankfurt (1489), een verdrag tussen Maximiliaan II van het Heilige Roomse Rijk en de koning van Frankrijk;
 Verdrag van Frankfurt (1539), een bestandsregeling tussen de protestantse vorsten en de rest van het HRR;
 Vrede van Frankfurt (1871), het vredesverdrag ter beëindiging van de Frans-Pruisische Oorlog.